Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 12 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Sara Errani, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Květa Peschke et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Rome
Sport en Italie en 2014
Tennis en mai 2014